Antonio Civelli – imprenditore, politico, volontario garibaldino 
 Luciano Civelli – calciatore argentino, di ruolo difensore 
 Renato Civelli – calciatore argentino, di ruolo difensore